Relatiu a la gens Postúmia
 Marc Postumi, magistrat romà, qüestor de Verres al govern de Sicília el 73 aC 
 Postumi (polític), pompeià destacat